Bezprzewodowa transmisja energii (ang. Wireless power transfer, WPT)
 Wrocławski Park Technologiczny
 Warszawskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe